Kangerlua bezeichnet:
 Kangerlua, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Ikersuaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Niaqornap Nunaa) (auch Nuukassaap Kangerlua), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Qussuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Takisup Qeqertarsua) (auch Takisup Qeqertarsuata Kangerlua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Qaqortoq) (Kobberminebugt), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Nunarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Oqaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangerlua (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerlua (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlua (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland